Golpejar puede referirse a:
 Golpejar de la Tercia, localidad del municipio de Villamanín, provincia de León, España.
 Golpejar de la Sobarriba, localidad del municipio de Valdefresno, provincia de León, España.